Capiteq Limited

Флот 
<center>
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
|+ Воздушный флот авиакомпании Airnorth
|- bgcolor=1E90FF
|<center>Заказано
|<center>Тип самолёта
|<center>В эксплуатации
|-
|<center>
|<center>Embraer 170
|<center>3 
|-
|<center>
|<center>Embraer EMB 120 Brasilia
|<center>4
|-
|<center>
|<center>Fairchild Metro 23
|3
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Airnorth
 RegionalLink Airlines

Авиакомпании Австралии
Авиакомпании по алфавиту
Oneworld